BHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bukhara (Uzbekistan)